Сергей Владимирович Киселёв (5 февраля 1954, Киев — 11 декабря 2006, Киев) — украинский писатель и журналист. Сын известного писателя Владимира Киселёва, брат рано ушедшего поэта Леонида Киселёва. Первый  газеты «Новое время». Главный редактор газеты «Киевский телеграф».

Биография 
Работал журналистом и различных изданиях таких как: «Известий Украины», «Киевских ведомостей» и др. Работал на радиостанциях «Свобода» и «Немецкая волна». Занимал пост первого главного редактора украинской газеты «Новое время» и газеты «Киевский телеграф». Похоронен на Байковом кладбище.

Публикации

Книги 
 Мастера жизни: Очерки / Худ. И. Гаврилюк. — К.: Веселка, 1985. — 168 с.
 Там, на Земле: Юмористические рассказы / Худ. В. А. Казаневский. — К.: Радянський письменник, 1989. — 240 с.
 «Леонид Киселёв: только дважды живем» (Леонід Кисельов: Тільки двічі живемо)

Статьи и повести 
 Влада і погода: Фантастичне оповідання // Пригоди, подорожі, фантастика-79. — К.: Молодь, 1979 — с.176-193
 Боягуз: [Оповідання] // Стріла Всесвіту. — К.: Веселка, 1985 — с.25-36
 Рукопис: Майже фантастичне оповідання // Дніпро, 1987, № 6 — с.130-136
 Як спіймати Нессі: Оповідання // Дзвони зеленої Галактики. — К.: Вэсэлка, 1988 — с.121-123 — [Оповідання є останньою частиною оповідання «Три записки»]
 Полювання на КамАЗа: Оповідання // Дзвони зеленої Галактики. — К.: Вэсэлка, 1988 — с.196-198
 Три записки: [Оповідання] // Сучасне фантастичне оповідання. — К.: Молодь, 1990 — с.268-274

Литература 
 Григорий Кипнис. Поэты умирают в небесах… О Лёне Киселёве, сыне Володи, брате Сережи // Зеркало недели (Киев), 1995, № 22 (3-9 июля)
 Галина Остаповец. Умер журналист Сергей Киселёв // Газета по українськи (Киев), 2006, 13 декабря — с.

Ссылки 
 Кисельов Сергій Володимирович

Похороненные на Байковом кладбище